

Toponymes

Localités 
Wetter désigne deux municipalités allemandes :
 Wetter (Ruhr)
 Wetter (Hessen)

Cours d'eau 
 Wetter, une rivière de Hesse

Patronymes 

 Ernst Wetter (1877-1963), homme politique suisse.
 Friedrich Wetter (1928-), cardinal, ancien archevêque de Munich.
 Jean-Rodolphe Wetter, industriel suisse du textile, implanté dans le sud de la France au .

et aussi :
 Henri Amédée-Wetter (1869-1929), peintre, graveur et illustrateur français.
 Bernard De Wetter, consultant belge et auteur d'ouvrages sur la conservation de la nature.
 Emmanuel Van Wetter (1849-1929), homme politique belge.

Homonymie de toponyme